ас-Сафа ( [Aṣ-Ṣafā]) — многозначный термин.

 Ас-Сафа — один из двух холмов во внутреннем дворе мечети аль-Харам.
  —холмистая местность на юге Сирии.
   — ливанский спортивный клуб, базирующийся в Бейруте.

См. также 
 Сафа (значения)